Змагання зі фристайлу в акробатиці серед жінок на чемпіонаті світу 2023 року відбулися 20 та 21 лютого. Участь взяли 20 спортсменок з 7 країн.

Результати

Кваліфікація

Фінал

Примітки 

Жіноча акробатика на чемпіонатах світу з фристайлу